

Persone 
 Nikolas Dyhr – calciatore danese, difensore
 Pia Olsen Dyhr – politica danese
 Villy Dyhr – politico danese

Altro 
 DYHR – stazione radio della Manila Broadcasting Company, Filippine